Сент-Агата (Мен) — місто в США, в окрузі Арустук штату Мен
 Сент-Агат (Пюї-де-Дом) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Сент-Агат-ан-Донзі — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Сент-Агат-д'Альєрмон — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сент-Агат-де-Мон — місто у провінції Квебек (Канада), у адміністративному регіоні Лорантиди.
 Сент-Агат-ла-Бутересс — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара